Geografia:
 Roswell (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Roswell (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud
 Roswell (Nou Mèxic), localitat estatunidenca de Nou Mèxic
 Roswell (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio

 Altres:
 Roswell (pel·lícula), telefilm estatunidenc de 1994
 Roswell (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 1999
 Incident OVNI de Roswell, xoc d'una presumpta nau extraterrestre a Roswell (Nou Mèxic) el 1947